Békeidő, Vitézy László 1979-ben készített és 1980-ban bemutatott filmje
Békeidő, Hajdu Szabolcs 2019-ben készített és 2020-ban bemutatott filmje